Jerome Blake (né en 1956), acteur britannique
Jerome Blake (né en 1995), athlète canadien